Карамалы — топоним в России:
 Карамалы — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Карамалы — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Карамалы — село в Никольском районе Пензенской области.
 Карамалы — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Карамалы — село в Алькеевском районе Татарстана.

 Карамалы — река в России, протекает в Республике Башкортостан.

См. также 

 Кармалы
Карамалы-Бузат
 Карамалы-Губеево
 Карамалы-Елга